Por Quero pode estar à procura de:
 Quero - uma comuna italiana, na província de Belluno, no Vêneto
 Quero - um município espanhol, na província de Toledo, Castilla-La Mancha
 San José de Quero (distrito), no Peru

Ver também
 Quero-quero

Desambiguação
Desambiguações de topônimos
!Desambiguações mal formatadas